Voici la liste des planètes mineures numérotées de 345001 à 346000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 345001 à 346000

345001-345100

345101-345200

345201-345300

345301-345400

345401-345500

345501-345600

345601-345700

345701-345800

345801-345900

345901-346000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 300 001 à 400 000